Slichter ist der Familienname von:

 Charles P. Slichter (1924–2018), US-amerikanischer Festkörperphysiker, der sich insbesondere mit Kernspinresonanz beschäftigte
 Sumner Slichter (1892–1959), US-amerikanischer Ökonom
 Charles Sumner Slichter (1864–1946), US-amerikanischer Physiker, der sich u. a. mit Geophysik beschäftigte
 Louis B. Slichter (1896–1978), US-amerikanischer Geophysiker

Sonstiges:
 Slichter Foreland, Halbinsel an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika